Отделение 3 — название населённых пунктов в Казахстане:

 Отделение 3 (Ягодное) — населённый пункт в подчинении городской администрации Талдыкорган Алматинской области.
 Отделение 3 — село в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.

См. также 
 Третье Отделение (значения)